Blue Hawaii kan syfta på:

Blue Hawaii (film) – film med bland annat Elvis Presley
Blue Hawaii (musikalbum) – soundtrack från filmen Blue Hawai
Blue Hawaii (sång) – från 1937
Till mitt eget Blue Hawaii – hitlåt av Vikingarna 1990